Алекса́ндр Бори́сович Ко́сарев:
 Косарев, Александр Борисович (1944—2013) — советский и российский кинорежиссёр, актёр, поэт.
 Косарев, Александр Борисович (род. 1977) — российский волейболист и тренер.